Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2013 (елітний раунд) — відбірний етап, що пройшов у 2013 році. До фінального турніру потрапили сім збірних, збірна Литви, як господар була вільна від відбору.

Жеребкування

Група 1 
Матчі проходили 5-10 червня 2013 у Австрії.

|valign="top"|

Група 2 
Матчі проходили 6-11 червня 2013 у Сербії.

|valign="top"|

Група 3 
Матчі проходили 4-9 червня 2013 у Португалії.

|valign="top"|

Група 4 
Матчі проходили 5-10 червня 2013 у Польщі.

|valign="top"|

Група 5 
Матчі проходили 5-10 червня 2013 у Норвегії.

|valign="top"|

Група 6 
Матчі проходили 24-29 травня 2013 у Бельгії.

|valign="top"|

Група 7 
Матчі проходили 22-27 травня 2013 в Росії.

|valign="top"|

Збірні, що кваліфікувались на чемпіонат Європи 

Жирним шрифтом виділені переможні роки.

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2013 у футболі